Ein Paddle (englisch, Substantiv und Verb) bezeichnet:

 ein Paddel zur Fortbewegung eines Bootes
 einen Tischtennisschläger
 Paddle (Spanking), ein Züchtigungsinstrument für Strafen auf das Gesäß
 Paddle (Eingabegerät), ein Eingabegerät für Computer- und Videospiele
 Handbretter beim Schwimmtraining, siehe Schwimmhandschuh
 eine Elektrode eines Defibrillators zur Defibrillation
 eine automatische Morsetaste zur Vereinfachung der Erzeugung des Morsecodes
 paddle shifters, elektronische Schaltwippen am Lenkrad eines Kraftfahrzeugs
 eine dem Tennis verwandte Ballsportart, die vorwiegend in Spanien und Südamerika populär ist, siehe Paddel-Tennis